Сезон 2005-06 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 109-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул вдесяте здобув «Цюрих».

Команди

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/21 травня 2006

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на soccerway 
 Чемпіонат Швейцарії на rsssf 

2005-06
Швейцарія
Швейцарія
2005 у швейцарському спорті
2006 у швейцарському спорті